Mytilina är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bory de St. Vincent 1826. Enligt Catalogue of Life ingår Mytilina i familjen Mytilinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Mytilina